Ламо́тт-Бевро́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на південь від Парижа, 35 км на південь від Орлеана, 55 км на схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2144 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 4798,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Ламотт-Беврон 
 Ламотт-Беврон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ламотт-Беврон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер